Bosnisch Podrinje - kanton in Federatie van Bosnië en Herzegovina
 Podrinje (Markušica) - plaats in Kroatië
 Podrinje (regio) - regio gelegen in Servië en Bosnië en Herzegovina